Polke ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Polke (1964), deutsche Schauspielerin
 Emil Polke (1858–1930), österreichischer sozialdemokratischer Politiker
 Johannes Polke (1931–2013), deutscher Theologe, Heimatforscher und Journalist
 Karsten Polke-Majewski, deutscher Journalist und Autor
 Martin Polke (1930–2018), deutscher Industrie-Physiker, Manager und Professor; Pionier der Prozessleittechnik
 Sigmar Polke (1941–2010), deutscher Maler und Fotograf
 Wilfrid Polke (1932–2014), deutscher Bildhauer und Maler

 Polka (Vápenná) (Polke), Ortsteil von Vápenná, Tschechien